Chris Kattan – comico e attore statunitense
 Naïm Kattan – scrittore e critico letterario iracheno naturalizzato canadese